Кондитерская (мини-альбом) — совместный альбом Pharaoh и ЛСП 2016 года

 Кондитерская () — американская кинокомедия 2008 года, режиссёр Элтон Гласс
 Кондитерская () — американский короткометражный фильм 2010 года, режиссёр Брэндон Маккормик
 Кондитерская () — чешский телесериал 2010 года, режиссёр Душан Клейн

См. также 
 Кондитерские изделия